Alp-Tigin ist der Name:

 eines türkischstämmigen Militärsklaven, der im 10. Jahrhundert den Anstoß zur Gründung der Ghaznawiden-Dynastie gab, siehe Alp-Tigin (Ghazna)
 eines türkischstämmigen Militärführers des 10. Jahrhunderts, siehe Alp-Tigin (Damaskus)